Ел Чури има више значења:

 Ел Чури (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чури (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику